Bogatić est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Bogatić, une localité située dans la municipalité de Drniš, comitat de Šibenik-Knin ;
Bogatić, une localité située dans la municipalité de Promina, comitat de Šibenik-Knin ;
en Serbie
Bogatić, une ville et une municipalité situées dans le district de Mačva ;
Bogatić, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.